Gelände steht für:

 Gelände, die Erdoberfläche, ihre Höhen und Tiefen, 
 ihre Unregelmäßigkeiten und Landformen;
 im weiteren Sinn jede Oberfläche eines Himmelskörpers, siehe Planetologie
 ein natürlicher oder bearbeiteter Landschaftsteil
 die landwirtschaftliche Nutzfläche einer Siedlung, siehe Flur (Gelände)
 größere Grundstücke zur besonderen Verwendung, zum Beispiel
 Übungs- und Militärgelände, siehe Truppenübungsplatz
 unbebautes Gelände, siehe Brachland und Ödland.

Siehe auch: